Guolian Securites Jiangsu Classic 2008 je bil poklicni nejakostni povabilni snooker turnir. Potekal je od 4. do 8. junija 2008 v dveh mestih v provinci Jiangsu, Ljudska republika Kitajska.

Turnir je potekal po sistemu 2 skupin s po 6 igralci, iz katerih so se 4 igralci prebili v polfinale in odtlej igrali dalje na izpadanje. Na turnir je bilo povabljenih 8 igralcev iz najboljše šestnajsterice po svetovni jakostni lestvici, 4 domači igralci pa so igrali s povabilom organizatorja oziroma t. i. wildcard vstopnico.

Turnir se je od ostalih snooker turnirjev razlikoval po tem, da so finale odigrali v Wuxiju, medtem ko so vsi ostali dvoboji potekali v Nanjingu.

Finale je privabil množico 1000 obiskovalcev, kar gre precej tudi pripisati dejstvu, da je v finalu igral kitajski as Ding Junhui, ki je naposled tudi osvojil turnir in pobral nagrado 20.000 £. V finalu je bil Ding z izidom 6-5 boljši od Angleža Marka Selbyja.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 20.000 £
Poraženec v finalu: 9.000 £
Polfinalist: 4.000 £
Tretjeuvrščeni v skupini: 2.000 £
Četrtouvrščeni v skupini: 1.000 £

Honorar za 8 poklicnih igralcev: 2.500 £

Najvišji niz: 1.000 £

Skupaj: 64.000 £

Skupinski del

Skupina A

 Shaun Murphy 2-0 Jin Long
 Neil Robertson 0-2 Liang Wenbo
 Ryan Day 0-2 Joe Perry
 Shaun Murphy 2-1 Liang Wenbo
 Ryan Day 2-1 Neil Robertson
 Shaun Murphy 1-2 Neil Robertson
 Joe Perry 2-1 Jin Long
 Ryan Day 2-1 Jin Long
 Joe Perry 2-1 Liang Wenbo
 Ryan Day 2-0 Liang Wenbo
 Shaun Murphy 0-2 Joe Perry
 Neil Robertson 0-2 Jin Long
 Liang Wenbo 0-2 Jin Long
 Neil Robertson 0-2 Joe Perry
 Shaun Murphy 0-2 Ryan Day

Skupina B

 Mark Selby 2-1 Li Hang
 Peter Ebdon 1-2 Liu Chuang
 Ali Carter 0-2  Ding Junhui
 Mark Selby 2-0 Liu Chuang
 Ali Carter 2-1 Peter Ebdon
 Ding Junhui 2-1 Li Hang
 Mark Selby 1-2 Peter Ebdon
 Ali Carter 0-2 Li Hang
 Ding Junhui 2-0 Liu Chuang
 Ali Carter 2-1 Liu Chuang
 Mark Selby 0-2 Ding Junhui
 Peter Ebdon 2-1 Li Hang
 Liu Chuang 2-0 Li Hang
 Peter Ebdon 1-2 Ding Junhui
Mark Selby 2-1 Ali Carter

Končnica

Seznam nizov vsaj 100 točk
 110, 108, 108 Ding Junhui
 102, 100 Mark Selby
 100 Ryan Day
 100 Peter Ebdon

Viri

2008
Jiangsu Classic